Битва за Брегу:

 Первая битва за Брегу
 Вторая битва за Брегу
 Третья битва за Брегу
 Четвёртая битва за Брегу